Carling, även skrivet Karling, kan syfta på:

Personnamn
Carling och Karling är svenska efternamn, som den 31 december 2014 bars av följande antal personer bosatta i Sverige:
 Carling 470
 Karling 107
Tillsammans blir detta 577 personer. Bägge dessa namnformer bärs av enstaka personer i Sverige som förnamn, men då enbart som mellannamn.

Personer med förnamnet Carling eller liknande namn
 Carling Bassett (född 1967), kanadensisk tennisspelare
 Carlinge Wisberg (född 1947), svensk politiker, vänsterpartist

Personer med efternamnet Carling eller Karling
 Finn Carling (1925–2004), norsk sociolog och författare
 Fritz Carlsson-Carling (1878–1957), fotbollsspelare och häcklöpare
 Gerd Carling (född 1971), lingvist och jazzmusiker
 Gunhild Carling (född 1975), jazzmusiker
 Hans Carling (1942–2017), jazzmusiker, kompositör och arrangör
 Martin Carling (född 1965), kommunalråd i Dals-Ed, centerpartist
 Max Carling (född 1969), musiker och cirkusartist
 Sten Karling (1906–1987), konsthistoriker, professor
 Tor Karling (1909–1998), finländsk-svensk zoolog, professor
 Valdemar Carling (1901–1968), advokat och kommunalpolitiker, högerman

Ortnamn
 Carling, Moselle, kommun i Frankrike
 Carling, Ontario, ort i Kanada

Se även 
 Carlings, norskägd butikskedja för ungt mode
 Carling (bryggeri), ölmärke i Kanada, Australien, Storbritannien och Sydafrika
 Carling Cup, officiellt namn för Engelska ligacuppen 2003–2012
 Carling Weekend, officiellt namn för engelska musikfestivaler 1998–2007

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn